Os Vice-Secretários da Mesa integram a Mesa da Assembleia da República, em número de 4.

São eleitos por sufrágio de lista completa nominativa e por legislatura.

Substituem os secretários da Mesa no exercício das suas funções e, em caso de falta, são substituídos pelos Deputados que o Presidente designar. 

Assembleia da República Portuguesa